Paolo Ferrari puede referirse a:

 Paolo Ferrari (1822-1889), escritor y dramaturgo italiano.
 Paolo Ferrari (1929-2018), actor italiano.